The Best Of Nickelback Volume 1 е вторият компилационен албум, издаден от канадската рок група Никълбек.

Песни 
 Photograph 4:19
 How You Remind Me 3:43
 Burn It To The Ground 3:28
 Rockstar 4:14
 Savin' Me 3:39
 Figured You Out 3:48
 Too Bad 3:52
 If Today Was Your Last Day 4:07
 Far Away 3:58
 Feelin' Way Too Damn Good 4:16
 Someday 3:27
 Never Again 4:20
 Lullaby 3:48
 If Everyone Cared 3:38
 Gotta Be Somebody 4:13
 When We Stand Together 3:10
 Animals 3:06
 This Afternoon 4:34
 Something In Your Mouth 3:38

Външни препратки 
 Никълбек Сайт
 Никълбек Фен Сайт
 Новината за компилацията им албум в сайта им
 The Best Of Nickelback Volume 1 ще е освободен ноември месец
 Чад Крюгър говори за новия албум на Никълбек

Музикални албуми от 2013 година
Компилации
Албуми на Никълбек